Dande kan syfta på följande platser:

Angola 

 Dande (flod), 
 Município Dande, kommun, 

Robotskapade Angolaförgreningar